ZI steht als Abkürzung für:

 Aigle Azur (1970), französische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Zeiss Ikon, Firmengruppe
 Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung der Bundesrepublik Deutschland
 Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München
 Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim
 U-Bahnhof Ziegelstein der Nürnberger U-Bahn 
 Zollinspektor

ZI als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Görlitz (für Zittau)
 Slowakei: Okres Žilina (noch nicht vergeben)

Zi steht für:

 Binärpräfix Zebi
 Zi-Messung, Messung der Netzimpedanz
 Zimmer, z. B. als Zusammensetzung wie „3-Zi-Whg“ in Wohnungsanzeigen
 Zi Ziegelindustrie International

Zì steht für:

 Chinesischer Name#Zì, den vormodernen Großjährigkeitsnamen bei Chinesen

 

ZI